Desa Leuwiliang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leuwiliang (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 106,63), Jawa Barat, 
 Desa Leuwiliang (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 108,19), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar